Le commandement du renseignement (COM RENS) est une unité militaire de l'Armée de terre française.

Il est subordonné au commandement des forces terrestres.

Présentation 
Ce commandement, du niveau divisionnaire, est créé le  juillet 2016 dans le cadre du plan de réorganisation de l'Armée de terre nommé « Au contact ». Il succède à la brigade de renseignement.

Le commandement du renseignement est basé à Strasbourg. Il occupe dans un premier temps la caserne Turenne. Au terme de sa montée en puissance, son état-major comptera 350 militaires. 

Il participe au défilé militaire du 14 juillet 2016.

Une cérémonie, regroupant environ 400 militaires, est organisée place de la République à Strasbourg le 28 septembre 2016 pour célébrer la création du commandement du renseignement.

Un centre du renseignement Terre (CRT) est également créé à Strasbourg. Son effectif est de 90 personnes en 2017 et devrait atteindre 170 personnes en 2018 puis 200 en 2019. Il est chargé d'exploiter et de synthétiser les informations venues du terrain.

Au cours de l’été 2021, le commandement du renseignement s’installe au quartier Stirn.

Composition 
Le commandement du renseignement encadre dix unités et 4 500 hommes et femmes dont les trois quarts se trouvent en Alsace.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Brigade de renseignement
 Direction du Renseignement militaire
 Centre de formation interarmées au renseignement
 Organisation de l'Armée de terre française

Liens externes 
 Commandement du renseignement sur le site de l'Armée de terre.
 .
  Restructurations du Ministère de la Défense - Principales mesures 2016.
« L’Alsace, pôle majeur du renseignement », article des Dernières Nouvelles d'Alsace du 29 novembre 2018.

Unité de commandement française
Garnison de Strasbourg
Unité ou formation militaire créée en 2016
Renseignement militaire en France